Arcola puede referirse a:
Arcola, localidad italiana ubicada en la provincia de La Spezia.
Arcola, pueblo ubicado en el condado de Washington.
Arcola, ciudad ubicada en el condado de Douglas.
Arcola, ciudad ubicada en el condado de Fort Bend.
Arcola, localidad ubicada en el condado de Loudoun.
Arcola, villa ubicada en el condado de Dade.